Cewice (plaats), plaats in Polen
 Cewice (gemeente), gemeente in Polen